Název Karlín má více sídel:

 Karlín – evidenční část a katastrální území v Praze v městské části Praze 8, bývalé okresní město
 Karlín (okres Hodonín) – obec v okrese Hodonín
 Karlín (Dolní Poustevna) – část města Dolní Poustevna v okrese Děčín
 Karlín (Gruna) – součást obce Gruna v okrese Svitavy
 Karlín (Hřešihlavy) – bývalá židovská čtvrť ve vsi Hřešihlavy, dnes části obce Kladruby v okrese Rokycany
 Karlín (Opatov) – osada, součást městysu Opatov v okrese Třebíč

Související články 
 Karlík (rozcestník)

Externí odkazy